Condado de Windham é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Windham (Connecticut);
 Condado de Windham (Vermont).

Desambiguações de topônimos